Delf steht für:
 einen Graben, siehe Delf (Graben)
 einen männlichen Vornamen

DELF ist die Abkürzung für:
 Diplôme d’Etudes en langue française, ein französisches Sprachzertifikat, siehe DELF-DALF-Programm#DALF (Diplôme approfondi de langue française)

Siehe auch:
 Delff
 Delph
 Delfs

Abkürzung